Дяволски мост може да се отнася за:

България 
 Дяволски мост, скално образувание при село Борино, област Смолян;
 Дяволски мост, мост на река Арда, област Кърджали.
 Дяволски мост, мост на река Ведена при село Кокаляне (преди устието ѝ на р. Искър)

Република Македония 
 Дяволски мост, мост в планина Беласица, община Ново село.

Естония 
 Дяволски мост, мост в град Тарту, област Тарту.